Айская улица () — в Уфе, расположена на территории Кировского района.

Первоначальное название улицы — Байкальская. В 1956 г. улица получила новое название по реке Ай.

Улица начинается от проспекта Салавата Юлаева и заканчивается на проспекте Октября, пересекает улицы: 8 марта, Революционную, Кирова, Харьковскую, Чернышевского.

Часть улицы застроена частными одноэтажными деревянными домами. С 1950-х годов улица застраивалась трёхэтажными, пятиэтажными, многоэтажными жилыми домами, магазинами. На улице находятся предприятия НИИ «Солитон», республиканский проектно-изыскательский институт автомобильных дорог и сооружений транспорта Башкирдортранспроект. Поблизости — кафедральный собор Рождества Богородицы.

Транспорт 
По улице ходят, пересекают и имеют остановки городские автобусы № 3, 42, 51, 51а, 55, 200, 202, 218, 266, 256, маршрутное такси № 250.

Известные жители 
В доме № 76 проживал писатель Юсуф Гарей.

Источники 

 
 

Улицы Уфы